Adelaide River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Adelaide (flod), vattendrag, Northern Territory, 
 Adelaide River (ort), Northern Territory, Coomalie, 

Robotskapade Australienförgreningar